Ahmad Paixà o Ahmed Pasha, governador otomà de Bagdad
 Ahmed Pasha o Fuad I, kediv d'Egipte (1917-1922) i rei d'Egipte (1922-1936)
 Ahmed Paixà Hezarpare, gran visir otomà 1546-1548